Freunschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Freunschlag (* 1942), österreichischer Bauingenieur und Politiker (FPÖ/BZÖ, FPK)
 Stefan Freunschlag (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler